Juan de Luxemburgo puede referirse a :
Juan I de Bohemia (1296-1346), conde de Luxemburgo y Rey de Bohemia.
Juan I de Luxemburgo (1921-2019), gran duque de Luxemburgo entre 1964 y 2000.